Гумаре — аэропорт в Ботсване.
 Гумаре — сельский населённый пункт на северо-западе Ботсваны.